Barthélemy Charles Joseph Dumortier – botanico, naturalista e politico belga
 Piet Dumortier – calciatore olandese
 François-Xavier Dumortier – presbitero francese